Partido Galeguista es el nombre de varios partidos políticos gallegos:

 Partido Galeguista, fundado en 1931.
 Partido Galeguista de Pontevedra, fundado en 1931.
 Partido Galeguista, fundado en 1978.
 Partido Galeguista Demócrata, fundado en 2004 bajo el nombre de Partido Galeguista.